Кишкино — одна из четырёх деревень, образовавших впоследствии посёлок, а затем город Дзержинский Московской области. 

До революции деревня принадлежала Николо-Угрешскому монастырю административно относясь к Ухтомской волости Московского уезда Московской губернии. С 1918 года деревня входила в Угрешский групповой сельсовет, а после его разукрупнения 23 ноября 1925 года, стало центром Кишкинского сельсовета Ухтомского района.

Ссылки 
 Дзержинский. Официальный городской сайт.
 Карта Шуберта. Лист из комплекта топографических карт Московской губернии.1860 г. Масштаб: 2 версты в дюйме 

Исчезнувшие населённые пункты Московской области
Дзержинский (Московская область)